Tanioku ist der Familienname folgender Personen:

 Kenshirō Tanioku (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Yūsaku Tanioku (* 1978), japanischer Fußballspieler